Luis Fernando Martínez puede referirse a:

Luis Alberto Martínez Borsa "Luigi", locutor nacional y docente argentino;
Luis Alfredo Martínez (1869-1909), escritor, pintor y político ecuatoriano;
Luis Alberto Martínez (1973-) ciclista uruguayo;
Luis Enrique Martínez (1982-) futbolista colombiano;
Luis "Moncho" Martínez, actor y humorista de República Dominicana;
Luis Aponte Martínez (1922-), cardenal de la Iglesia Católica puertorriqueño;
Louis "Sabu" Martínez (1930—1979), percusionista puertorriqueño;
Luis Martínez Delgado (1894-1973), escritor e historiador colombiano;
Luis Martínez Fernández del Campo, político mexicano;
Luis Martínez Kléiser (1883-1971), folclorista, paremiólogo y escritor español;
Luis Mª Martínez Rodríguez, arzobispo primado de México;
Luis Martínez Villicaña, político mexicano;
Luis Martínez, beisbolista dominicano;
Luis Felipe Martínez (1955-), boxeador cubano;
 Luis David Martínez (1989-), tenista profesional venezolano;
Luis Martínez Rosado (1965-), yudoca puertorriqueño;
Pedro Luis Martínez Larriba (1946-), médico, escritor, dramaturgo y poeta español.
Manuel Luis Martínez (siglo XX), escritor estadounidense;